

Industrie 
 Sixt, une entreprise internationale, d'origine allemande, de location de véhicules.

Patronymie
 Friedrich Sixt (1895-1976) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie 
 Sixt-Fer-à-Cheval est une commune française, située dans le département de la Haute-Savoie.
 Sixt-sur-Aff est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine.
 Saint-Sixt est une commune française, située dans le département de la Haute-Savoie.
 Saint-Jean-de-Sixt est une commune française, située dans le département de la Haute-Savoie.